Oliver Twist er navnet på hovedpersonen i romanen Oliver Twist af Charles Dickens.

Romanen har dannet forlæg for flere skuespil, film og tv-serier, herunder

 Oliver Twist (film fra 1909), en amerikansk stumfilm
 Oliver Twist (britisk film fra 1912), en britisk stumfilm
 Oliver Twist (amerikansk film fra 1912) en amerikansk stumfilm
 Oliver Twist (film fra 1916) en amerikansk stumfilm
 Oliver Twist (film fra 1948)
 Oliver! (film), en britisk film fra 1968
 Oliver Twist (film fra 2005)